

Patronyme 

 Nicolas Barnaud (1539-1604), médecin, alchimiste et pamphlétaire ;
 Léon Barnaud (1845-1909), vice-amiral français ;
 Pierre Barnaud (1891-1970), contre-amiral français ;
 Dominique Barnaud (°1931), vice-amiral français ;
 Jacques Barnaud (1893-1962), banquier et haut fonctionnaire français ;
 Geneviève Barnaud (1913-2003), enseignante française ;
 Jean-Marie Barnaud (1937), écrivain et poète français.
Valentin Barnaud (2006),
Collégien.

Voir aussi 
 Max Barneaud (1903-1948), sculpteur français.